Berényi Sándor (1731 körül – 1804) egri kanonok
 Berényi Sándor (1865–1943) ügyvéd, jogi szakíró
 Berényi Sándor (1899–1994) IBUSZ-elnök, újságíró, lapszerkesztő
 Berényi Sándor (1930–2013) jogász, egyetemi tanár